

Patronyme 
 François Fossier (1950-2022), historien français
 Robert Fossier (1927-2012), historien français.
 Joëlle Fossier (1950 - ? ), comédienne et dramaturge française.
 Christian Fossier (1943-2013), dessinateur, peintre et graveur français.

Entreprise 
Maison Fossier, biscuiterie fondée en 1756 à Reims.

Homonymie
Homonymie de patronyme